Иван Кирсанов:
 Кирсанов, Иван Владимирович (род. 1977) — российский футболист. 
 Кирсанов, Иван Иванович (1913—1974) — участник Великой Отечественной войны, подполковник, Герой Советского Союза.